Werth steht für:
 Werth (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dr.-Ing. Siegfried Werth Stiftung, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Gießen

Werth ist der Name folgender

Orte:
 Werth (Isselburg) mit der Burg Werth, Stadtteil von Isselburg
 Werth (Stolberg), Stadtteil von Stolberg
 Werth, historischer Name von Rolandswerth, Ortsteil von Remagen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Beeckerwerth, Stadtteil von Duisburg
 Kaiserswerth, Stadtteil von Düsseldorf
 Koblenz-Oberwerth, Stadtteil von Koblenz
 Volmerswerth, Stadtteil von Düsseldorf
 Werth (Rheinisch-Bergischer Kreis), versunkene Ortschaft, siehe Große Dhünntalsperre 
 Werth (Wuppertal), Einkaufsstraße von Barmen in Wuppertal

Rheininseln:
 Bacharacher Werth (auch Bacharacher Heilissenwerth oder Heiles’en Werth), Rheininsel bei Bacharach
 Ehrenthaler Werth, Rheinsel zwischen Ehrenthal und Holzfeld
 Grafenwerth, Rheininsel bei Bad Honnef
 Graswerth, Rheininsel zwischen Niederwerth und Weitersburg
 Hammersteiner Werth, Rheininsel bei Oberhammerstein
 Herseler Werth, Rheininsel zwischen Bonn und Köln
 Kauber Werth, Rheinsel auf dem Gebiet von Kaub bei Wasserhaus
 Niederwerth, Rheininsel und Ortsgemeinde zwischen Koblenz und Vallendar
 Nonnenwerth, Rheininsel bei Rolandseck
 Tauberwerth, Rheinsel bei Oberwesel
 Urmitzer Werth, Rheininsel bei Urmitz auf dem Gebiet der Stadt Neuwied
 Weißenthurmer Werth, Rheininsel zwischen Weißenthurm und Neuwied

weiterer geografischer Objekte:
 Werth, Binneninsel, siehe Werder (Landschaft)
 Ibersheimer Werth, Landschaftsschutzgebiet von Worms-Ibersheim, siehe Ibersheimer Wörth
 Kemper Werth, Landzunge zwischen dem Rhein und der Sieg in Bonn
 Lorcher Werth (Große Lorcher Werth und Kleine Lorcher Werth), zwei Inseln im Rhein
 Namedyer Werth, Halbinsel und Altrheinarm

astronomischer Objekte:
 (13559) Werth, Asteroid

Siehe auch:

 Weerth
 Wert
 Werd